«Режь и беги» — кинофильм. Фильм также известен под названиями «Дикое амазонское приключение» и «Прямо в ад».

Сюжет 
Журналистка и фотограф начинают собственное расследование пропажи сына продюсера одного телеканала. Журналистское расследование приводит героев в джунгли Южной Америки, где кроме свирепых аборигенов они встречаются с представителями наркомафии.

В ролях 
 Лиза Блаунт — Френ Хадсон
 Леонард Мэнн — Марк Людман
 Уилли Амес — Томми Алло
 Карен Блэк — Кэрин
 Майкл Берриман — Квечо
 Ричард Линч — Колонел Брайн Горн
 Ричард Брайт — Боб Алло

Релизы на DVD 
Релиз на DVD состоялся 8 января 2002 года для первого региона под лейблом Anchor Bay Entertainement. Звук воспроизводится в формате 2.0, при чём на DVD также присутствует оригинальная, итальянская, озвучка.

Помимо самого фильма на DVD представлены также следующие бонусы:
 Предисловие режиссёра;
 Биография режиссёра;
 Шестнадцатиминутная лента «Uncut and Run».

Локализованные названия 
 Аргентина — Cut and Run
 Франция — La jungle blanche
 Португалия — Inferno em Directo
 Финляндия — Kuvaa ja pakene!
 Англия — Straight to Hell

Внешние ссылки 
 Фильм на сайте Афиша.ру
 Фильм на сайте Фильм.ру

Примечания 

Фильмы ужасов 1985 года
Фильмы ужасов Италии
Фильмы-боевики Италии
Приключенческие фильмы Италии
Фильмы Руджеро Деодато
Фильмы Италии 1985 года
Фильмы о каннибализме